McGinnis ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McGinnis (1906–1995), US-amerikanischer Hochspringer und Stabhochspringer
 Charlotte McGinnis (1952–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 George McGinnis (* 1950), US-amerikanischer Basketballspieler
 James D. McGinnis (1932–2009), US-amerikanischer Politiker
 Patrick B. McGinnis (1904–1973), US-amerikanischer Eisenbahnmanager
 Robert McGinnis (* 1926), US-amerikanischer Künstler und Illustrator
 Ross A. McGinnis (1987–2006), US-amerikanischer Soldat, Träger des Medal of Honor
 Scott McGinnis (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Wayne McGinnis (1932–2013), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger
 William McGinnis (* 1952), amerikanischer Molekularbiologe

Sonstiges:
 McGinnis Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 McGinnis Peak (Alaska), Berg in der Alaskakette, Alaska

Siehe auch:
 MacGinnis
 McInnis